Konj se lahko nanaša na naslednje:

 konji, družina lihoprstih kopitarjev iz družine Equidae
 domači konj, udomačena vrsta konj
 veliki povodni konj, sodoprsti kopitar iz družine Hippopotamidae
 skakač, šahovska figura
 Konj, naselje v občini Litija, Slovenija
 konj, telovadno orodje

Glej tudi 
 konjiček
 morski konjiček